Лавицкий — русская фамилия; имеет женскую форму Лавицкая.

Известные носители 
 Лавицкий, Андрей — польский иезуит.
 Лавицкий, Геннадий Михайлович (1942—2013) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Лавицкий, Николай Ефимович (1919—1944) — Герой Советского Союза.